Вы́года:
 польза, полезность (в широком смысле);
 некая прибыль материальная (финансовая польза);
 топоним.

Топоним

Белоруссия 
 Выгода — деревня, Онисковичский сельсовет, Кобринский район, Брестская область
 Выгода — деревня, Коковчинский сельсовет, Сенненский район, Витебская область
 Выгода — сельский населённый пункт, Меляховичский сельсовет, Дятловский район, Гродненская область
 Выгода — деревня, Песковский сельсовет, Мостовский район, Гродненская область
 Выгода — хутор, Каменнологский сельсовет, Ошмянский район, Гродненская область
 Выгода — деревня, Бучатинский сельсовет, Копыльский район, Минская область
 Выгода — деревня, Ямницкий сельсовет, Быховский район, Могилёвская область

Польша 
 Куявско-Поморское воеводство
 Выгода — деревня в гмине Черниково Торуньского повята
 Подляское воеводство
 Выгода — деревня в гмине Ломжа Ломжинского повята
 Силезское воеводство
 Выгода — деревня в гмине Конописка Ченстоховского повята

Украина 
 Винницкая область
 Выгода — посёлок, Крыжопольский район
 Житомирская область
 Выгода — село, Житомирский район
 Ивано-Франковская область
 Выгода — село, Верховинский район
 Выгода — посёлок городского типа, Долинский район
 Выгода — село, Ивано-Франковский район
 Одесская область
 Выгода — село, Беляевский район
 Тернопольская область
 Выгода — село, Борщёвский район
 Выгода — село, Гусятинский район
 Выгода — село, Залещицкий район
 Хмельницкая область
 Выгода — село, Волочисский район
 Выгода — село, Чемеровецкий район